Елена Янкович и Катарина Среботник — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — пара Клаудиа Янс-Игначик / Кристина Младенович — не защищали свой титул, но Кристина принимала участие в турнире (в паре с Галиной Воскобоевой) и уступила уже на старте.

Общая информация 
Елена Янкович прервала свою более чем семилетнюю серию без побед на соревнованиях ассоциации. Своё первый и, долгое время, единственный титул она завоевала в 2006 году на травяном соревновании в Бирмингеме.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Полуфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Финал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Четвертьфинал)

<li>  Саня Мирза /  Чжэн Цзе (Второй раунд)
<li>  Лизель Хубер /  Нурия Льягостера Вивес (Второй раунд)
<li>  Кристина Младенович /  Галина Воскобоева (Первый раунд)
<li>  Анастасия Павлюченкова /  Луция Шафаржова (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Rogers Cup 2013